Иван Яковлевич Авдонин (20 апреля 1931, Балашов — 8 июня 2009, Вологда) — советский и российский хирург, депутат Верховного Совета РСФСР (1990—1993). Почётный гражданин города Вологды.

Биография 
Окончив два курса медицинского училища, служил санинструктором в пограничных войсках на Чукотке. После демобилизации окончил училище, в 1962 году — Саратовский медицинский институт. Работал хирургом в больнице УВД (Вологда), с 1964 года — в ортопедо-травматологическом отделении областной больницы № 1 (ординатор, старший ординатор). В 1980—2000 годах заведовал ортопедическим отделением Вологодской городской больницы № 1.Первый хирург, применивший в Вологодской области, аппарат Г.А. Илизарова.

В 1990—1993 годах — народный депутат РФ; был членом комитета Верховного Совета Российской Федерации по охране здоровья, социальному обеспечению и физической культуре. Входил во фракцию «Свободная Россия», группу «Медицинские работники», а также в депутатскую группу Федерации независимых профсоюзов России.

Награды и признание 
 Почётная грамота Верховного Совета РСФСР (1990)
 Заслуженный врач Российской Федерации (1991).
 Почётный гражданин города Вологды (1995) — за большой вклад в развитие системы здравоохранения в городе.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Выпускники Саратовского медицинского университета
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Хирурги СССР
Хирурги России
Медики XX века
Медики XXI века
Травматологи
Ортопеды
Почётные граждане Вологды